Sanda is een andere naam voor san shou.
Sanda  (Hyogo), een stad in de Japanse prefectuur Hyogo. 
Sanda (eiland), een Schots eiland
Sanda (Gotland), plaats op het Zweedse eiland Gotland 
Sanda (rivier), rivier in Rusland